8-я мотострелковая дивизия внутренних войск НКВД

История 
Формировалась в период с 06 января по 01 февраля 1942 по Приказу НКВД № 0021 от 5 января 1942 года во исполнения Постановления ГКО № 1099-сс от 4 января 1942 года на основе частей 23-й мотострелковой дивизии внутренних войск НКВД. По некоторым данным начало формирования относится к ноябрю-декабрю 1941 года на основе пограничных частей Юго-Западного фронта, вышедших из окружения в районе Киева (91-й, 92-й, 94-й,98-й погранотряды, 6, 16, 28-й мсп оперативных войск НКВД).
Была доукомплектована военнослужащими 53, 73, 76, 79 полков 3-й дивизии войск НКВД СССР по охране железных дорог и 289-м стрелковым полком 4-й мотострелковой дивизии внутренних войск НКВД, который был дислоцирован в г. Воронеж.

Состав 
8-я мотострелковая дивизия внутренних войск НКВД входила в состав войск Юго-Западного фронта и при формировании имела состав:
 4-й Краснознаменный мотострелковый полк;
 6-й мотострелковый полк (командир — майор Ф. Т. Журавлёв);
 16-й мотострелковый полк (командир — майор П. С. Бабич);
 28-й мотострелковый полк (командир — подполковник Ф. Д. Майборода);
 266-й мотострелковый полк;
 274-й мотострелковый полк;
 10-й артиллерийский полк;
 8-й отдельный танковый батальон;
 минбат, инжбат, осб, атб, озад.

Командование 
Командиры дивизии:
 полковник Мажирин, Фёдор Максимович (01.11.1941 — 01.01.1942)
 полковник Крылов, Николай Иванович (01.01.1942 — 11.01.1942)
 полковник В. А. Горишний (5.02.1942 (или с 27.01.1942) — 01.04.1942)
 полковник Н. Д. Козин (26.02.1942 — 01.07.1942)

Военный комиссар дивизии:
 старший батальонный комиссар Власенко, Илья Архипович (5.02.1942 — апрель 1942)

Начальники штаба дивизии:
 полковник А. А. Архипов
 подполковник Н. А. Покровский
 подполковник П. Н. Прихно (с апреля 1942)

Боевой путь 
2 января 1942 года, ещё в процессе формирования, дивизия была погружена в эшелоны и с 4 января начала прибывать на ст. Чернянка (эшелон с танками отдельного танкового батальона выгрузился утром 6.01.42). По ночам совершала почти сто километровый марш, чтобы прибыть в состав 21-й армии. К 17 часам 8 января 1942 года дивизия сосредоточилась, а спустя уже полтора часа перешла в атаку.
28-й мотострелковый полк был передан на правый фланг ударной группы 21-й армии, а батальон 6-го мотострелкового полка — на левый. Таким образом, в центре, на Обоянь в помощь 169-й стрелковой дивизии и 10-й танковой бригады были выдвинуты только пять батальонов 8-й мотострелковой дивизии. После полудня 9 января 1942 года совместно со 169-й стрелковой дивизией и 10-й танковой бригадой овладели центром Обояни и перерезали дорогу Курск-Харьков. Сделавший это 1-й батальон 6-го мотострелкового полка, был вскоре окружён.
10 января 1942 года остатки 1-го батальона 6-го мотострелкового полка вышли к своим. 28-й мотострелковый полк в это время штурмовал село Старое Черемошное. Противник обошёл группировку советских войск, увязнувшую в городских боях в Обояни, и развил наступление восточнее города. 8-я мотострелковая дивизия начала отходить на реку Пселец.
В ночь на 11 января 1942 года 6-й и 16-й мотострелковые полки и полк 169-й стрелковой дивизии прикрывали отход ударной группы 21-й армии, контратаковали противника, нанесли его передовым частям поражение и овладели сёлами Бобрышево и Кривцово.
Утром 11 января 1942 года эти части продолжали отход на реку Пселец. Дивизия в этих боях понесла большие потери.
Утром 12 января 1942 года главные силы дивизии были выведены во второй эшелон 21-й армии. В это время два батальона 28-й мотострелкового полка с 8-м отдельным танковым батальоном и 10-й танковой бригадой увязли в арьергардных боях, отражая прорыв противника на Марьино.
16 января 1942 года дивизия вышла на фронт Марьино-Прохоровка к своему 28-му мотострелковому полку, где заняла оборону на стыке двух фронтов. Справа 62-я стрелковая дивизия, слева — 297-я стрелковая дивизия. Дивизия три дня вела бои за улучшение занимаемых позиций и заняла оборону на этом рубеже.

9 мая 1942 года из состава 8-й мотострелковой дивизии внутренних войск 2-го формирования выделяются

 управление дивизии,
 4-й Краснознаменный мотострелковый полк,
 266-й мотострелковый полк,
 274-й мотострелковый полк.

На этой основе была создана 13-я мотострелковая дивизия внутренних войск НКВД.

Остальные подразделения дивизии находились в обороне, занимаясь снайперством, политработой и разведкой. Приказом № 001290 от 19.6.42 г. 8-я мотострелковая дивизия ВВ НКВД была передана в состав Красной Армии, с использованием в ней личного состава, техники и имущества (по другим данным 25 июня 1942 года по приказу Ставки ВГК). В составе Красной Армии дивизия получила наименование 63-й стрелковой дивизии.

1 июля 1942 года дивизия, находясь в процессе переформирования, ввиду общего плохого состояния фронта 21-й армии, получила приказ на отход. 4 июля 1942 года дивизия вышла к реке Оскол южнее г. Старый  Оскол. Оказалась, что переправа уже занята мотопехотой противника. Вскоре сюда же вышли 1-я мотострелковая бригада и части 227-й стрелковой дивизии и 138-го артполка РГК. Прорывались с боем у деревни Сорокино. 6-й мотострелковый полк, прикрывавший переправу, был отсечён.
6 июля 1942 года 6-й мотострелковый полк вместе с остатками других частей 21-й армии прорвал окружение и переправился в другом месте — Новиково. Остатки дивизии вышли к Дону у села Коротояк. Село и переправа были уже захвачены противником, чтобы не повторять оскольских опытов, дивизия отошла к переправе
Урыво-Покровское, где скопились остатки 227-й стрелковой дивизии, 297-й стрелковой дивизии, 1-й мотострелковой бригады, 138-й артполк РГК и рота танков 13-го танкового корпуса.
В 6 часов утра 7 июля 1942 года советские войска отбили переправу у батальона с 8 танками противника и начали переправу. 6-й и 16-й мотострелковые полки опять прикрывали переправу, отбивая танковые атаки противника в течение двух дней.
К исходу 8 июля 1942 года дивизия сосредоточилась на восточном берегу Дона в районе Бутурлиновка-Воронцовка-Нижний Кисляй и полностью перешла под командование Красной Армии.
В июле 1942 года была переформирована в 63-ю стрелковую дивизию и была подчинена 21-й армии.

Примечания

Литература 
 Рижско-Берлинская стрелковая дивизия//Великая Отечественная война 1941—1945:энциклопедия /главный редактор генерал армии, профессор М. М. Козлов. Редколлегия :Ю. Я. Барабаш, П. А. Жилин(зам.гл.ред.), В. И. Канатов (отв.секретарь) и др./ — М.,Советская энциклопедия, 1985.- С.614
 Рижско-Берлинская стрелковая дивизия//Советская военная энциклопедия в 8 томах. — М.: Воениздат,1976-1980,том 5,С.124-125.

Ссылки 
 Оперативные — внутренние войска НКВД
 8-я мотострелковая дивизия внутренних войск НКВД СССР
 Г. Г. Пантюхов. «Люди одной дивизии»

См. также 
 23-я мотострелковая дивизия внутренних войск НКВД СССР 
 13-я мотострелковая дивизия внутренних войск НКВД СССР 
 63-я стрелковая дивизия (1-го формирования)

Мотострелковые дивизии СССР во время Великой Отечественной войны
Дивизии НКВД СССР во время Великой Отечественной войны
Воинские части и формирования, созданные в 1942 году
Воинские части и формирования, расформированные в 1942 году